Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2022 vond plaats van maan­dag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door María Camila Osorio Serrano.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Leylah Fernandez uit Canada, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Colombiaanse María Camila Osorio Serrano in drie sets, met tiebreaks in de eerste en in de derde set. Fernandez wist voor de tweede keer het toer­nooi van Monterrey op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Caroline Dolehide en Asia Muhammad hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Elixane Lechemia en Ingrid Neel, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Catherine Harrison en Sabrina Santamaria won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Han Xinyun en Jana Sizikova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Santamaria had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Harrison geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Monterrey 2022
Monterrey